Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Open GDF Suez páros mérkőzéseit.

A versenyt Liezel Huber és Lisa Raymond nyerte, miután a döntőben 7–6(3), 6–1-re legyőzték az Anna-Lena Grönefeld–Petra Martić-kettőst. Hubernek és Raymondnak ez volt az ötödik közösen megszerzett páros címük, előbbi játékosnak összességében a negyvenkilencedik, utóbbinak a hetvenötödik.

Kiemeltek
  Liezel Huber /  Lisa Raymond (győztesek)
  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (első kör)
  Jarmila Gajdošová /  Bethanie Mattek-Sands (első kör)
  Monica Niculescu /  Alicja Rosolska ''(elődöntő, visszaléptek)

Döntők
 WC = szabadkártyások
 w/o = az ellenfél visszalépett

Jegyzetek

Források
Eredmények

P